Zkratka UCT může znamenat:

 Koordinovaný světový čas (standardní zkratka: UTC)
 Vysoká škola chemicko-technologická ()
 Univerzita v Kapském Městě ()